Володи́мир Федю́к — керівник української громадської організації «Схід-Захід» у Барселоні, Каталонія.

До переїзду в Каталонію багато років працював інструктором міжнародного відділу у бюро молодіжного туризму «Супутник» в Україні. Переїхав до Каталонії у 2000 р.

Володимир Федюк займається адміністративною роботою в одній з барселонських фірм. Донька Володимира Федюка вивчає медицину в Барселонському університеті.

Посилання 

 Si, українці!  
 Українські асоціації та громади в Каталонії та Іспанії. 
 Українська Іспанія. 
 Про українців в Іспанії на сайті МЗС України. 

Українські громадські діячі
Українська діаспора Іспанії
Персоналії:Барселона